Die Liste der Sub-Councils von Kapstadt enthält die Sub-Councils der südafrikanischen Metropolgemeinde Kapstadt (City of Cape Town Metropolitan Municipality) und deren Wards. Jedes Sub-Council besteht aus drei bis sechs Wards, die die kleinste städtische Verwaltungseinheit darstellen. Kapstadt ist zurzeit (Anfang 2017) in 116 derartige Teile gegliedert.

Die Wards werden immer wieder neu aufgeteilt und zu den Sub-Councils – die nächstgrößere Gliederungseinheit – zusammengesetzt. Ziel ist es, dass die Wards zwischen 14.000 und 19.000 registrierte Wähler umfassen, die Einwohnerzahl ist etwa zwei- bis viermal so groß.

Sub-Councils 
Sub-Council 1
Table View, Dunoon und Umgebung. Bekannt für seine Küste mit ihrem Blick auf den Tafelberg und Robben Island.
Sub-Council 2
Scottsdene, Kraaifontein, Wallacedene, Brackenfell und Teile von Kuils River nahe der Bottelary Farms und Kleingärten sowie Bellville bei Brackenfell und Kuils River. Die Gegend ist vom starken Wachstum der mittleren und kleinen Einkommensschichten charakterisiert und gehört zum Wachstumskorridor. Das Joostenbergvlakte-Gebiet ist unbebaut und wird von landwirtschaftlichen Aktivitäten geprägt.
Sub-Council 3
Tygerberg und Umgebung. Dazu gehören außerdem Welgemoed, Table View, Phoenix, Edgemead, Kenridge und Plattekloof im Norden und Ausläufer zur Grenze zu Goodwood. Das Land liegt meist nahe der N1 und hat einfachen Zugang zur Innenstadt.
Sub-Council 4
De La Rey Road in Parow bis Jakes Gerwel Drive in Goodwood an der N1. Dieses Sub-Council beheimatet überwiegend Geringverdiener-Haushalte im Umfeld zu Industrie- und Einkaufszonen am Voortrekker Road corridor, der einen einfachen Zugang zum Stadtzentrum gewährt.
Sub-Council 5
Delft, Bishop Lavis, Bonteheuwel, Valhalla Park und Umgebung. Der Bereich ist die Heimat der ärmsten Einwohner, die oft von jeglicher Infrastruktur ausgeschlossen sind, entlang der N2 und der Vanguard Drive mit Flächen des Cape Town International Airport und angrenzender Industriezonen.
Sub-Council 6
Erweitertes Bellville-Areal und Grenze zur R300 (Kuils River) im Osten, dem Stellenbosch Arterial im Süden, Goodwood im Westen und der N1 im Norden.
Sub-Council 7
Erweitertes Durbanville-Areal mit Grenze im Süden zu Bellville, Teile von Kraaifontein, Joostenbergvlakte, Klipheuwel und Philadelphia entlang der N7, einschließlich unbebaute Gebiete nördlich von Kalbaskraal. Die nördlichen und südlichen Teiles dieses Sub-Councils sind größere Landwirtschaftsflächen.
Sub-Council 8
Macassar im Westen bis Somerset West und Sir Lowry’s Pass Village im Norden. Dieses Sub-Council grenzt an die False-Bay-Küste im Süden und Osten und schließt die Orte Strand und Gordon’s Bay ein wie auch die Siedlungen Lwandle und Nomzamo.
Sub-Council 9
Nordwest-Abschnitt von Khayelitsha entlang der N2. Dieser Sub-Council schließt Mitchells Plain und Philippi im Westen und die N2 im Norden und Osten mit ein. Im Süden geht es in das Gebiet Greater Khayelitsha über.
Sub-Council 10
Zentralteil von Khayelitsha. Es grenzt an Mitchells Plain im Westen und der N2 im Nordosten. Seine nördlichen, östlichen und südlichen Grenzen stoßen an andere Teile von Khayelitsha und an die False-Bay-Küste.
Sub-Council 11
Zwischen der N2 im Norden und der Grenze zu Manenberg an der Klipfontein Road im Süden. Die Westgrenze wird von der Eisenbahnstrecke bestimmt, die durch die südlichen Vororte führt. Der Ostteil des Sub-Councils geht südlich über die N2 hinaus zur Wetton Road und schließt den Nordwesten von Gugulethu mit ein.
Sub-Council 12
Südteil von Mitchells Plain. Im Süden grenzt das Gebiet an die False-Bay-Küste und geht im Norden bis zur Morgenster Road. Die Westgrenze verläuft entlang der Vanguard Drive an der Grenze zu Philippi und schließt an Khayelitsha an.
Sub-Council 13
Zum Teil schließt dieses Sub-Council an die Jakes Gerwel Drive südlich des Cape Town International Airport an. Die Hauptstraßen, die durch das Sub-Council 13 führen, sind Jakes Gerwel Drive, Weltevreden Road, die R300, die N2, Govan Mbeki Road, New Eisleben Road und Stock Road.
Sub-Council 14
Entlang der N2, nahe am Flughafen und Nyanga, Gugulethu (zum großen Teil) und Crossroads miteinschließend. Die Hauptstraßen, die durch das Sub-Council 14 führen, sind Klipfontein Road, Govan Mbeki Road, Steve Biko Drive, New Eisleben Road und Settlers Way.
Sub-Council 15
Von Mowbray über Pinelands, Langa, Epping nach Milnerton einschließlich Brooklyn, Rugby und Ysterplaat. Die wichtigsten Straßen, die diesen Sub-Council durchlaufen, sind die N1, N2, Raapenberg Road, Koeberg Road, Voortrekker Road, Settlers Way und Sable Road.
Sub-Council 16
erstreckt sich von Paarden Eiland über Observatory, Mowbray, Woodstock, Rosebank, das Stadtzentrum  einschließlich des City Bowls, der Tafelberg, Waterfront, Sea Point, Clifton, Camps Bay, bis Hout Bay. Die wichtigsten Straßen im Sub-Council 16 sind die De Klerk Boulevard, Hertzog Boulevard, Strand Street, Buitengracht Street, Beach Road, Victoria Road, Kloof Road und die Hout Bay Main Road.
Sub-Council 17
Athlone über Crawford, Penlyn Estate und Hanover Park bis Manenberg. Die wichtigsten Straßen im Sub-Council 17 sind die Klipfontein Road, Kromboom Road, Racecourse Road, Jakes Gerwel Drive und Govan Mbeki Road.
Sub-Council 18
Wynberg, Lotus River, Parkwood und Grassy Park bis Retreat und Lavender Hill. Im Sub-Council 18 gehören zu den wichtigsten Straßen die Wetton Road, Jakes Gerwel Drive, Strandfontein Road und der Prince George Drive.
Sub-Council 19
Muizenberg bis Kalk Bay Ocean View, Masiphumelele, Fish Hoek und Simon’s Town entlang des False-Bay-Ufers bis hinunter zum Kap der Guten Hoffnung (Cape Point). Die wichtigsten Straßen im Sub-Council 19 sind der Ou Kaapseweg, Chapman’s Peak Drive, Kommetjie Main Road, Boyes Drive und Prince George’s Drive.
Sub-Council 20
Rondebosch über die südlichen Ortsteile von Kapstadt einschließlich des Tals von Constantia und Teile von Retreat und Westlake. Zu den wichtigsten Straßen in diesem Sub-Council gehören die M3, Rhodes Drive, Campground Road, Kromboom Road, Prince George Drive, Constantia Main Road, Ladies Mile Road und der Ou Kaapse Weg. Die Hauptstraße (Main Road) zwischen Rondebosch und Tokai durchquert den gesamten Ortsteil. Bemerkenswerte geografische Objekte sind die Universität Kapstadt, die Newlands Rugby- and Cricket Grounds, Kenilworth Racecourse, Kirstenbosch Botanical Garden und eine Reihe historischer Weingüter. An Wasserläufen sind zu nennen: Princess Vlei, Little Princess Vlei, Langvlei und der Liesbeek River.
Sub-Council 21
Kuils River, Blue Downs, Zevenwacht, Sarepta, Eerste River, Rosedale und Mfuleni. Die wichtigsten Straßen im Sub-Council 21 sind die Stellenbosch Arterial, R300, Mew Way, Langverwacht Road, Hindle Road, Polkadraai Road und die Van Riebeeck Road.
Sub-Council 22
Dieser Sub-Council schließt Kuils River, Blackheath, Kleinvlei, Malibu Village, Blue Downs, Eerste River und Mfuleni zusammen.
Sub-Council 23
Ein umfassendes Gebiet von Philippi bis Mitchells Plain und Teilen von Khayelitsha. Es schließt die Ortsteile von Colorado Park, Lentegeur, Woodlands, Westgate, Ikwezi Park und Philippi Park mit ein. Im Sub-Council 23 sind die wichtigsten Straßen der Jakes Gerwel Drive, Morgenster Road, Cape Flats Road und der AZ Berman Drive.
Sub-Council 24
Begrenzt von Macassar und Blue Downs und hauptsächlich zu Khayelitsha gehörig. Im Sub-Council 24 gelten als wichtige Straßen die N2, Baden Powell Drive, Walter Sisulu Road und der Mew Way.

Bevölkerungstabelle

Einzelnachweise 

Subcouncils von Kapstadt
!